Процесс века () — идиоматическое выражение, используемое для описания некоторых известных судебных процессов со времён XX века. Часто используется в качестве риторического приёма для придания важности судебному делу, при этом являясь субъективным мнением.

Оценки явления 
Как отмечала в 1999 году газета The Washington Post:

Примерный список 
 Дело Дрейфуса (государственная измена и шпионаж в пользу Германии) (1894—1899)
 Процесс Леона Чолгоша (убийство президента США Уильяма Мак-Кинли) (1901)
 Гарри Кендалл Тоу (убийство Стэнфорда Уайта) (1906)
 Уильям Хейвуд (убийство) (1907)
 Сакко и Ванцетти (убийство) (1920—1927)
 Леопольд и Лёб (убийство) (1924)
 Обезьяний процесс (нарушение Акта Батлера) (1925)
 Глория Вандербилт (опека) (1934)
 Похищение и убийство Чарльза Линдберга — младшего (1935)
 Нюрнбергский процесс (1945—1946)
 Хисс-Чемберс (шпионаж в пользу СССР) (1948—1950)
 Юлиус и Этель Розенберги (шпионаж в пользу СССР) (1951)
 Адольф Эйхман (преступления против человечества) (1961)
 Чикагская семёрка (подготовка бунта) (1969)
 Чарльз Мэнсон и его семья (Убийство Шэрон Тейт (1970)
 Тед Банди (серийные убийства) (1979)
 Клаус фон Бюлов (убийство) (1982—1985)
 Клаус Барби (преступления против человечства) (1987)
 Имельда Маркос (рэкет, заговор, мошенничество и воспрепятствование правосудию) (1988)<ref>Craig Wolff, The Marcos Verdict; Marcos Is Cleared of All Charges In Racketeering and Fraud Case . The New York Times. 3 July 1990.</ref>
 Суд над Николае и Еленой Чаушеску (разрушение национальной экономики, вооружённое выступление против народа и государства, разрушение государственных институтов, геноцид) (1989)
 Лайл и Эрик Менендес (убийство) (1990)
 Визкондская резня (убийства и изнасилования) (1991)
 Антонио Санчез (изнасилование и убийство)(1993—1995)
 Дело Симпсона (убийство) (1995)
 Йоландо Сальдивар (убийство) (1995)
 Импичмент Билла Клинтона (лжесвидетельствование и воспрепятствование правосудию) (1999))
 Джозеф Эстрада (коррупция) (2001—2007)
 Слободан Милошевич (совершение военных преступлений) (2002—2005)
 Трибунал над Саддамом Хусейном (совершение военных преступлений и преступлений против человечества) (2004—2006)
 Суд над Майклом Джексоном (домогательства к несовершеннолетним) (2005)
 Суд над Конрадом Мюрреем (непредумышленное убийство (2011)
 Резня в Магинданао (2010—2019)
 Дело Кейси Энтони (убийство, причинение смерти по неосторожности и насилие над ребёнком) (2011)
 Андерс Беринг Брейвик (терроризм) (2012)
 Бо Силай (превышение должностных полномочий и коррупция) (2013)
 Ли Джэ Ён (коррупция)
 Суд над Хоакином Гусманом (незаконный оборот наркотиков, отмывание денег и убийство) (2018—2019)
 Суд над лидерами движения за независимость Каталонии (2019)
 Первый импичмент Дональда Трампа (2019–2020)
Суд над Дереком Шовиным за убийство Джорджа Флойда

 См. также 
 Cause célèbre''
 Преступление века
 Медийный цирк

Примечания

Ссылки 
 MSNBC survey on the topic from 2000

Английские фразеологизмы
Английские фразы